

Toponyme 

Figueras (ou Figueres ou Figuières), localité espagnole située dans la province de Gérone en Catalogne.

Patronyme 

 André Figueras (1924-2002), éditeur, écrivain et journaliste français ;
 Estanislao Figueras y Moragas (1819-1882), homme politique espagnol ;
 Giuliano Figueras (né en 1976), coureur cycliste italien ;
 Jordi Figueras Montel (né en 1987), footballeur espagnol ;
 Marcelo Figueras (né en 1962), écrivain, journaliste et scénariste argentin ;
Maria Carme Junyent i Figueras (née en 1955), linguiste catalane ;
 Montserrat Figueras (1942-2011), chanteuse lyrique soprano espagnole ;
 Olivier Figueras, journaliste français, fils d’André Figueras.

Patronyme hispanique
Patronyme catalan